Bhagawatipur peut faire référence à :
 Bhagawatipur, une ville du district de Sarlahi au Népal ;
 Bhagawatipur, une ville du district de Siraha au Népal.